Pat Bradley (golfistka) (ur. 1951), amerykańska zawodowa golfistka
 Pat Bradley (koszykówka) (ur. 1976), amerykański gracz i trener koszykówki